Come on Home – singolo di Wayne Fontana del 1966
 Come on Home – album di Petula Clark del 1974
 Come on Home – singolo di Cyndi Lauper del 1995, dall'album Twelve Deadly Cyns...and Then Some
 Come on Home – singolo dei The Whispers del 1995, dall'album Toast to the Ladies
 Come on Home – album di Boz Scaggs del 1997
 Come on Home – traccia dell'album Franz Ferdinand dei Franz Ferdinand del 2004
 Come on Home – traccia dell'album Counting Down the Days di Natalie Imbruglia del 2005
 Come on Home – album di Bethany Joy Lenz del 2005